Nikodemuskirche ist der Name von nach Nikodemus benannten Kirchengebäuden. Dazu zählen in:

Deutschland 
Nikodemuskirche (Berlin-Neukölln)
Evangelische Kirche Götterswickerhamm
Nikodemuskirche (Hamburg-Ohlsdorf)
Nikodemuskirche (Handeloh)
Nikodemuskirche (München)
Nikodemuskirche (Hannover), Hannover
Nikodemuskirche (Röthenbach), b. Nürnberg
Nikodemuskirche (Sindelfingen)
Nikodemuskirche (Stuttgart)
Nikodemuskirche (Wuppertal)

Frankreich 
St-Nicodème (Lannion)

Liste (Kirchengebäude nach Person)